Křížová hora (dt. Kreuzberg) ist der Name folgender Berge in Tschechien:
 Křížová hora (Lausitzer Gebirge) im Lausitzer Gebirge
 Křížová hora (Böhmisches Mittelgebirge) im Böhmischen Mittelgebirge